Pedro Miguel Amorim Pereira Silva (ur. 31 sierpnia 1988 w Arcos de Valdevez) – portugalski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w polskim klubie Lech Poznań. W swojej karierze grał także w takich zespołach jak Valdevez, Kastoria, Valenciano, Limianos, Tirsense, Vitória Setúbal, SC Braga, Real Valladolid oraz GD Chaves.

Statystyki kariery klubowej 

 Stan na 6 maja 2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Pedro Tiba w bazie ForaDeJogo (port.)

Portugalscy piłkarze
Piłkarze Vitórii Setúbal
Piłkarze SC Braga
Piłkarze Realu Valladolid
Piłkarze GD Chaves
Piłkarze Lecha Poznań
Piłkarze Gil Vicente FC
Urodzeni w 1988